Leader wird für die Bezeichnung verschiedener Sachverhalte verwendet:
 Der Führende im Paartanz
 Der Führende einer Gilde im MMORPG
 LEADER, Initiative der Europäischen Union
 LEADER (Motor), eine Motorengeneration von Piaggio
 Leader Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Leader Automobile & Engine, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Leader (niederländische Automarke), eine niederländische Automarke (1904–1905)
 Leader (britische Automarke), eine britische Automarke (1905–1907)
 Leader (Film), Hindi-Film mit Dilip Kumar und Vyjayantimala
 der beim Blitzschlag vorangehende Teilentladung, der den Blitzkanal aufbaut, siehe Blitz

Leader ist der Name folgender Orte:
 Leader (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada

Leader ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Leader (1913–1988), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Benjamin Williams Leader (1831–1923), englischer Landschaftsmaler
 Elliot Leader (* 1935), britischer Physiker
 George Michael Leader (1918–2013), US-amerikanischer Politiker
 Graham Leader, Filmproduzent
 Imre Leader (* 1963), britischer Mathematiker
 Joash Leader (* 1990), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Thrizen Leader (* 1984), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Zachary Leader (* 1946), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Bandleader, Leiter einer Musikband
 Paramount Leader, autokratischer Staatenführer
 The Leaders, eine Jazzband

Siehe auch:
 Lider
 Lieder